Жо́рнище () — село на Украине, находится в Ильинецком районе Винницкой области.

Код КОАТУУ — 0521282403. Население по переписи 2001 года составляет 1028 человек. Почтовый индекс — 22721. Телефонный код — 4345.
Занимает площадь 4,13 км².

Адрес местного совета 
с.Жорнище, ул.Бойко, 17

Ссылки 
 Жорнище на сайте Верховной рады Украины 

Населённые пункты Ильинецкого района
Бывшие еврейские местечки Украины